Camilla Gonzaga (1475-1515), sposò Alberto III Pio di Savoia
 Camilla Gonzaga (1488-1529), figlia di Gianfrancesco Gonzaga
 Camilla Gonzaga (1500-1585), figlia di Giovanni Gonzaga
 Camilla Gonzaga (XVI secolo), figlia di Giampietro Gonzaga